The Darkness (la oscuridad) puede designar a: 

 The Darkness, banda de hard rock de Reino Unido.
 The Darkness, serie de cómics creada por Top Cow Productions. 
 The Darkness, videojuego de acción y terror psicológico desarrollado por Starbreeze Studios. 
 The Darkness II, secuela del videojuego The Darkness.
 The Darkness, película de terror de 2016 dirigida por Greg McLean y protagonizada por Kevin Bacon.